Premier League Snooker 2007 – nierankingowy turniej snookerowy. Został rozegrany w dniach 6 września – 3 grudnia 2007. 

Zwycięzcą turnieju został Ronnie O’Sullivan, który pokonał w finale Johna Higginsa 7:4.

Faza grupowa

Wyniki fazy grupowej 
1. Kolejka (6 września)
 Ronnie O’Sullivan 5 : 1 John Higgins
 Ding Junhui 3 : 3 Jimmy White

2. Kolejka (13 września)
 Neil Robertson 2 : 4 Steve Davis
 Ronnie O’Sullivan 2 : 4 Stephen Hendry

3. Kolejka (20 września)
 John Higgins 3 : 3 Neil Robertson
 Jimmy White 3 : 3 Stephen Hendry

4. Kolejka (27 września)
 Ronnie O’Sullivan 2 : 4 Ding Junhui
 Jimmy White 2 : 4 Steve Davis

5. Kolejka (4 października)
 Stephen Hendry 5 : 1 Neil Robertson
 Ronnie O’Sullivan 4 : 2 Steve Davis

6. Kolejka (11 października)
 Stephen Hendry 4 : 2 John Higgins
 Ronnie O’Sullivan 6 : 0 Jimmy White

7. Kolejka (25 października)
 Ding Junhui 4 : 2 Neil Robertson
 Stephen Hendry 4 : 2 Steve Davis

8. Kolejka (1 listopada)
 Ding Junhui 6 : 0 Steve Davis
 John Higgins 4 : 2 Jimmy White

9. Kolejka (15 listopada)
 John Higgins 4 : 2 Ding Junhui
 Ronnie O’Sullivan 5 : 1 Neil Robertson

10. Kolejka (22 listopada)
 Jimmy White 3 : 3 Neil Robertson
 Ding Junhui 6 : 0 Stephen Hendry
 John Higgins 3 : 3 Steve Davis

Wyniki fazy pucharowej

Breaki stupunktowe turnieju

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Sezon snookerowy 2007/2008

Linki zewnętrzne 
 Opis turnieju w serwisie 147.pl

Bibliografia 
 

Premier League Snooker
2007 w sporcie